H.264/MPEG-4 AVC
 azjatycka Konfederacja Piłki Siatkowej
 kanał przedsionkowo-komorowy

Zobacz też 
 Ab Urbe condita